Евгений Николаевич Кошевой (род. 6 октября 1984 года) – казахстанский лыжник. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Лучшие результаты в составе национальной сборной показывал в спринтерских дисциплинах. Завершил карьеру в 2016 году.

Карьера 
На чемпионате мира среди юниоров в шведском Соллефтео в 2003 году завоевал «серебро» на дистанции 10 км классическим стилем.

Через год на чемпионате мира среди юниоров в норвежском Стрюне завоевал  «серебро» на дистанции 10 км вольным стилем и «золото» -  в эстафете.

На зимней Универсиаде 2005 в Инсбруке стал чемпионом в спринте.

Лучший индивидуальный результат на этапах кубка мира - 6 место (Оберсдорф, 2006). Бронзовый призёр Скандинавского кубка 2005 года в классическом спринте.

Участвуя в Олимпиаде-2006 в Турине, был 13-м в спринте вольным стилем. В составе команды был 13-м – в эстафете и 6-м – в командном спринте. 

В марте 2007 года был дисквалифицирован на 2 года по результатам допинг-анализа. После дисквалификации продолжил карьеру и вновь отобрался в национальную сборную.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере был 52-м в спринте.

На чемпионате мира 2013 года был 42-м в спринте.

В январе 2014 года в последний раз выступил на этапе кубка мира.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль  на сайте Sports-Reference

Лыжники Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года